Иконниково — село в Смоленском районе Алтайского края. Входит в состав Верх-Обского сельсовета.

История 
Основано ориентировочно в 1726 г. В 1928 году состояло из 53 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входило в состав Катунского сельсовета Смоленского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Алтайский край)